

Sigle 
 Baltic Beverages Holdings – azienda produttrice di bevande
 Bartle Bogle Hegarty – agenzia pubblicitaria britannica
 Brown Brothers Harriman & Co. – banca statunitense
 Bruce Barrymore Halpenny – scrittore e storico britannico
 Bros Before Hoes – celebre frase della serie tv americana How I Met Your Mother

Codici 
 BBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barth (Germania)
 bbh – codice ISO 639-3 della lingua bugan